Torsja, z łac. „skręt”, „skręcenie” może oznaczać:
 torsja krzywej – skręcenie lub druga krzywizna: parametr opisujący przebieg krzywej w przestrzeni
 torsja – zjawisko zachodzące w rozwoju ślimaków
 wymioty (tylko w liczbie mnogiej jako torsje)